Alexandru Odobescu – scrittore, archeologo e uomo politico romeno
 Alexandru Odobescu – comune della Romania nel distretto di Călăraşi